

Littérature 
 Rêves est une nouvelle d’Anton Tchekhov.
 Rêves est une nouvelle de Guy de Maupassant.

Cinéma 
 Rêves est un film japonais d'Akira Kurosawa et Ishirō Honda (1990).
 Rêves () est un film russe de Alexandre Borodianski et Karen Chakhnazarov (1993).

Musique 
 Rêves est une mélodie pour voix et piano (1927) de Maurice Ravel sur un poème de Léon-Paul Fargue (1914).

Jeu 
 Rêves est un jeu de rôle générique.

Toponyme 
 Rèves est un village de la commune belge des Bons Villers,

Autre 
 Rêves est une association caritative.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre